Гали́на Ермола́евна Серге́ева (, деревня Нижние Котлы, Московская губерния, Российская империя — 1 августа 2000, Москва, Россия) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1935).

Биография 
Галина Сергеева родилась  года в деревне Нижние Котлы (ныне в составе города Москва). Окончила ВГИК (мастерская Л. В. Кулешова).

С 1930 года — актриса Театра-студии под руководством Р. Н. Симонова;

В 1939—1944 годы — актриса театра имени Ленинского комсомола;

В 1944—1948 годы и в 1952—1956 годы — актриса МАДТ имени Е. Б. Вахтангова.

В кино с 1934 года. Выступала также на эстраде.

Первый муж актёр Демич, второй — режиссёр А. М. Габович. Была замужем за знаменитым тенором И. С. Козловским, в браке с которым имела двух дочерей. От Козловского ушла к хирургу Чаклину, оперировавшему её младшую дочь. В возрасте 76 лет вышла замуж за 78-летнего актёра Большого театра В. В. Горбунова.

Умерла 1 августа 2000 года. Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Награды и признание 
 заслуженная артистка РСФСР (1935)

Фильмография 

  — Весенние дни — Леля Сергеева
  — Любовь Алёны — Алена Дзюбина
  — Пышка — Елизавета Руссэ, Руанская дева по прозвищу «Пышка»
  — Мяч и сердце — Шура Савченко
  — Гобсек — Фанни Мальво
  — Будни — Елена Славина
  — Актриса — Зоя Владимировна Стрельникова

Примечания

Ссылки 
 Галина Ермолаевна Сергеева. Календарь культуры
 Галина Сергеева на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Галина Сергеева на сайте «RUSKINO»

Выпускники ВГИКа
Актёры и актрисы «Ленкома»
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Персоналии:Театр-студия под руководством Р. Н. Симонова
Похороненные на Троекуровском кладбище